Westerende bezeichnet:
 Westerende (Großheide), ein Ortsteil der Gemeinde Großheide im Landkreis Aurich in Niedersachsen
 Westerende-Holzloog, ein Ortsteil der Gemeinde Ihlow im Landkreis Aurich in Niedersachsen
 Westerende-Kirchloog, ein Ortsteil der Gemeinde Ihlow im Landkreis Aurich in Niedersachsen
 einen Ortsteil des Cuxhavener Stadtteils Altenbruch im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen
 einen Ortsteil des Cuxhavener Stadtteils Lüdingworth im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen
 einen Teil des Ortsteils Wester-Ihlienworth der Gemeinde Ihlienworth im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen
 einen Ortsteil der Gemeinde Nordleda im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen
 einen Ortsteil der Gemeinde Zetel im Landkreis Friesland in Niedersachsen

Siehe auch:
 Südbrookmerland, Gemeinde im Landkreis Aurich in Niedersachsen
 Langeoog, Gemeinde im Landkreis Wittmund in Niedersachsen
 Ballum Sogn, Kirchspielsgemeinde in Nordschleswig (Dänemark)